Клопс — многозначное понятие  

 Кёнигсбергские клопсы — мясное блюдо немецкой кухни
 Клопс — персонаж книги «Незнайка на Луне», мелкий землевладелец